Lunze ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Lunze (* 1952), Professor für Automatisierungstechnik und Prozessinformatik an der Ruhr-Universität Bochum
 Klaus Lunze (1917–2010), deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer

Lunze steht für:
 veralteter weidmännischer Ausdruck für das Eingeweide des Wildes

Siehe auch: